Barbaresco steht für:
 Barbaresco (Wein), italienischer Rotwein
 Barbaresco (Piemont), italienische Gemeinde, namensgebend für den Wein
 Barbaresco (Siena), zeremonieller Vertreter jedweden Stadtteils im Palio di Siena
 (11473) Barbaresco, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Barbareskenstaat